Als Gelenktriebwagen wird bezeichnet:
 gelenkige Schienenfahrzeuge mit eigenem Antrieb, siehe Triebwagen
 insbesondere das Modell Stadler GTW
 gelenkige Straßenbahnwagen, siehe Gelenkwagen (Straßenbahn)